hrabstwo Otero (ang. Otero County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Otero (ang. Otero County) w USA, w stanie Nowy Meksyk